El Gran Premi de Qatar de motociclisme de 2011 fou la cursa d'obertura de la temporada 2011 de motociclisme. És un gran premi disputat en llum artificial, ja que es corregué de nit al Losail International Circuit, situat a la ciutat de Doha (Qatar), el cap de setmana del 17 al 20 de març de 2011.

Classificació

Moto GP

Moto2

125 cc

Enllaços externs 
  Resultats Web oficial

Qatar
2011